Berkes Zoltán (1908–1993) meteorológus
 Berkes Zoltán (?–?) gyeplabdázó olimpikon (1936, Berlin)
 Berkes Zoltán (1959) gyermekszínész, hangmérnök, menedzser (InterCom)
 Berkes Zoltán (1966) kajakozó